Die ADAC GT4 Germany 2019 war die erste Saison der ADAC GT4 Germany. Der Kalender umfasste 12 Rennen an 6 Rennwochenenden. Die Rennserie fand auf Rennstrecken in Deutschland, Österreich und den Niederlanden statt. Saisonbeginn war am 26. April in der Motorsport Arena Oschersleben, sie endete am 30. September auf dem Sachsenring.

Die Fahrerwertung gewannen Eike Angermayr und Mads Siljehaug in einem BMW M4 GT4 mit 149 Punkten. Die Teamwertung gewann Hofor Racing by Bonk Motorsport mit 163 Punkten.

Oliver Mayer gewann mit 354 Punkten die Trophywertung und Marius Zug siegte mit 268,5 Punkten in der Juniorwertung.

Starterfeld 
Folgende Fahrer, Teams und Gaststarter sind in der Saison gestartet:

 Anmerkungen

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 15 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Gaststarter erhielten keine Punkte, daher können gleiche Positionen unterschiedliche Punktwertungen aufweisen:

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der ADAC GT4 Germany

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2019